Geweide, een zijtak van het Kardingermaar, nu Thesingermaar genoemd
het vm. waterschap Geweide-Klunder
het vm. waterschap Geweidsterpolder